Руслан Анатолійович Безщасний (26 червня 1979, Київ, Українська РСР, СРСР) — український хокеїст, нападник. Гравець національної збірної.

Статистика 

У збірних:

Посилання 
 

українські хокеїсти
Хокеїсти ШВСМ (Київ)
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
Гравці збірної України з хокею
Уродженці Києва
Хокеїсти «Беркута» (Київ)
Хокеїсти «Білого Барса»
Хокеїсти «Витязя»
Хокеїсти «Фюссена»
Хокеїсти «Бейбариса»